Калга́нов:
 Калганов, Алексей Нестерович (1921—1990) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Калганов, Виктор Андреевич (1920—1974) — советский военный учёный, участник Великой Отечественной войны, капитан 1 ранга.
 
 
Калга́нова:
 Калганова, Светлана Михайловна — актриса Крымского академического русского драматического театра им. А. М. Горького, заслуженная артистка России (1980).

См. также